Paulo Rocha peut se référer à :
 Paulo Rocha (acteur), acteur portugais né en 1977 ;
 Paulo Rocha, footballeur portugais né en 1954 ;
 Paulo Rocha (réalisateur), réalisateur portugais, né en 1935 ;
 Paulo Rocha (batteur), batteur du groupe brésilien Ludov.